New Horizons steht für:

 New Horizons, Raumsonde zum Pluto
 New Horizons (Partei), politische Partei in Zypern
 New Horizons (Programm), britisches Programm zur Psychohygiene

Werke:

 New Horizons (Album), Album von Flyleaf (2012)

Sonstiges:

 New Horizons Computer Learning Centers, Unternehmen der Erwachsenschulung
 New Horizons Film Festival, Filmfestival in Wrocław, Polen
 New Horizons (Musikfestival), Festival der Elektronischen Tanzmusik am Nürburgring
 New Horizons in Mathematics Prize, Mathematikpreis für Nachwuchswissenschaftler, siehe Breakthrough Prize in Mathematics
 New Horizons in Physics Prize, Physikpreis
 Operation New Horizons (auch Beyond the Horizons), US-amerikanische Militäroperationen
 ROH New Horizons, US-amerikanische Wrestling-Veranstaltung (2008)
 Uncharted Waters: New Horizons, japanische Videospielserie
 Animal Crossing: New Horizons, Videospiel für Nintendo Switch

Siehe auch:
 New-Horizon-Klasse, Frachtschiffklasse